Зог I од Албаније (), рођен као Ахмед Зоголи (), а касније променио у Ахмед Зогу (; Бургајет (тврђава), 8. октобар 1895 — Сирен, 9. април 1961), познат као Скендербег III је био краљ Албаније од 1928. године до 1939. године. Прије тога је био премијер (1922 — 1924) и предсједник Албаније (1925 — 1928). Збачен је са пријестола послије италијанске инвазије Албаније. Српског је поријекла, потомак Станка Црнојевића и каснијих Бушатлија из села Бушат.

Био је нећак Есад-паше тј. његова мајка и Есад-паша су били брат и сестра.

Породично стабло

Види још 
 Историја Албаније

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Историјска библиотека: Ахмед-бег Зогу у југословенској штампи

Рођени 1895.
Умрли 1961.
Албански политичари
Премијери Албаније
Председници Албаније
Краљеви Албаније